Э́нгозеро () — посёлок в Лоухском районе Республики Карелия в составе Амбарнского сельского поселения.

Общие сведения 
Расположен на берегах одноимённого и Станционного озёр, в 56 км восточнее автомобильной дороги федерального значения М18 «Кола».

Население

История 
Основан как железнодорожная станция при строительстве Мурманской железной дороги (далее Октябрьской железной дороги) в 1916 году.

В центре посёлка сохраняется памятник истории — могила военного лётчика, младшего лейтенанта Николая Петровича Жигалова (1923—1943), погибшего 24 сентября 1943 года в воздушном бою над Энгозером.

Транспорт 
Есть железнодорожная станция «Энгозеро» Октябрьской железной дороги на линии Санкт-Петербург — Мурманск, на которой останавливаются поезда дальнего следования, в частности поезд «Арктика».

Улицы 
 ул. Василеостровская
 ул. Верхняя
 ул. Жигалова
 ул. Лесная
 ул. М. А. Парахина
 ул. Н. П. Жигалова
 ул. Новая
 ул. Пионерская
 ул. Советская
 ул. Школьная

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Лоухского района